

События 
 Консулы Флавий Герменерик и Флавий Василиск.
 Ливий Север умерщвлён по воле Рицимера.
 Первая война остроготов со свевами. Свевы разбиты Теодемером у озера Пелсо. Король свевов Хунимунд пленён.
 Персы повели наступление на кидаритов.
 Умер Тоба Сюнь, император Северной Вэй. Закон против винокурения отменён. Тоба Хун I возведён на северовэйский престол (правил до 471).
 Акимиты переселились в Студийский монастырь.

Родились 
 Захария Митиленский (ум. после 536) — монофизитский деятель, богослов и историк.
 Прокопий Газский (ум. ок. 528) — христианский ритор, богослов и экзегет.
 Севир Антиохийский (ум. 465) — антиохийский патриарх, основатель северианства.

Скончались 
 Геронтий Миланский — епископ Милана в 462—465.
 Либий Север — западноримский император в 461—465.
 Непоциан — западноримский военачальник и государственный деятель.
 Тоба Цзюнь — император Северной Вэй в 452—465.

См. также